Saint-Firmin (Hautes-Alpes)
 Saint-Firmin (Meurthe-et-Moselle)
 Saint-Firmin (Nièvre)
 Saint-Firmin (Saône-et-Loire)
ook:
Saint-Firmin-des-Bois,  Loiret 
Saint-Firmin-des-Prés, Loir-et-Cher
Saint-Firmin-sur-Loire,  Loiret